Il singolare del torneo di tennis Montevideo Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo Coria che ha battuto in finale José Acasuso 6-3, 69-7, 6-2.

Teste di serie 

 Agustín Calleri (primo turno)
 Joan Balcells (semifinali)
 German Puentes-Alcaniz (quarti di finale)
 Fernando Meligeni (primo turno)

 Galo Blanco (primo turno)
 Guillermo Coria (Campione)
 Jacobo Diaz-Ruiz (secondo turno)
 Juan Antonio Marín (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montevideo Challenger 2000